Knínice u Boskovic – comune della Repubblica Ceca 
Újezd u Boskovic – comune della Repubblica Ceca

Pagine correlate
Bošković